Dieser Artikel behandelt die Kolumbianische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1972.

Olympia-Qualifikation 

Die Vorrundengruppe ermittelte ihre zwei Teilnehmer für die Kontinentale-Endrunde durch ein Turnier in Kolumbien. Für diese qualifizierten sich Peru und der Gastgeber, dem ein Unentschieden im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen Paraguay reichte. In der Endrunde erzielte man drei Unentschieden gegen Brasilien, Argentinien und Peru, dass den zweiten Platz einbrachte, der für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München berechtigte.

Vorrunde (Gruppe 2) 
Turnier in Bogotá

Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

CONMEBOL-Endrunde 
Finalturnier in Bogotá

Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Nach zwei klaren Niederlagen gegen den späteren Olympiasieger Polen und der DDR, kam man im letzten Gruppenspiel zu einem Sieg gegen Ghana. Damit schloss man die Gruppe als Dritter ab und schied nach der Vorrunde aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe 4) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Kolumbien
Kolumbianische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1972